Poltergeist – fenomeno paranormale
Poltergeist – pianeta extrasolare

Cinema 
Poltergeist - Demoniache presenze – film horror statunitense del 1982
Poltergeist – serie televisiva del 1996 ispirata al film  Poltergeist – Demoniache presenze
Poltergeist – film del 2015 diretto da Gil Kenan

Videogiochi 
Poltergeist – videogioco del 1988 per Commodore 64
Poltergeist: A Pixelated Horror – videogioco del 2014 per varie